Кристе́ль Доне́ (; род. 5 декабря 1974 года в Ле-Мане) — французская легкоатлетка, специализируется в марафоне. Выступала на Олимпиаде в Пекине, где заняла 20-е место — 2:31.48. В настоящее время владеет национальными рекордами на дистанциях 10 000 метров, в беге на 15 километров и в полумарафоне.

Заняла 35-е место на чемпионате мира по кроссу 2013 года. На чемпионате мира 2013 года в Москве бежала дистанцию 10 000 метров, на которой заняла 10-е место. 

29 марта на чемпионате мира по полумарафону финишировала на 7-м месте. Таким образом она была лучшей среди представителей Европы, первые шесть мест заняли африканские бегуньи.

Достижения 
 2007: 3-е место на Парижском марафоне - 2:28.54
 2008: 10-е место на Осакском марафоне - 2:28.24 
 2009: 3-е место на Парижском марафоне - 2:25:43 
 2009: 3-е место на Нью-Йоркском марафоне - 2:29.16
 2010: 2-е место на Парижском марафоне - 2:24.22 
 2010: 6-е место на Нью-Йоркском марафоне - 2:29.20
 2011: 5-е место на Чикагском марафоне - 2:26.41
 2013: 4-е место на Нью-Йоркском марафоне - 2:28.14

Чемпионаты Франции 
 Чемпионка Франции по кроссу в 2007, 2009 и 2011 годах
 Чемпионка Франции в беге на 10 000 метров в 2006, 2008 и 2009 годах
 Чемпионка Франции в беге на 5000 метров в 2003, 2004 и 2011 годах

Ссылки 
 

Бегуны на длинные дистанции Франции
Марафонцы Франции
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике